Достое́вская — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Достоевская, Александра Михайловна (в замужестве Голеновская, во втором браке Шевякова, 1835—1889) — младшая сестра Ф. М. Достоевского.
 Достоевская, Анна Григорьевна (1846—1918) — русская мемуаристка, вторая супруга Ф. М. Достоевского.
 
 Достоевская, Вера Михайловна (в замужестве Иванова, 1829—1896) — сестра Ф. М. Достоевского.
 Достоевская, Домника Ивановна (урождённая Федорченко, 1825—1887) — жена младшего брата писателя Андрея Михайловича Достоевского.
 Достоевская, Евгения Андреевна (в замужестве Рыкачёва, 1853—1919) — племянница Ф. М. Достоевского, дочь его младшего брата Андрея Михайловича Достоевского.
 Достоевская, Екатерина Михайловна (в замужестве Манасеина, 1853—1932) — племянница Ф. М. Достоевского, дочь его старшего брата М. М. Достоевского.
 Достоевская, Любовь Фёдоровна (1869—1926) — вторая дочь Фёдора Михайловича и Анны Григорьевны Достоевских.
 
 Достоевская, Эмилия Фёдоровна (урождённая Дитмар, 1822—1879) — жена старшего брата писателя Михаила Михайловича Достоевского. Станции метро 
 Достоевская — станция Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, расположенная между станциями "Марьина Роща" и "Трубная".
 Достоевская — станция Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена, расположенная между станциями "Спасская" и "Лиговский проспект".

 Ссылки